Lehfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Lehfeld (1831–1910), österreichischer Pädagoge 
 Clara Lehfeld (1822–1905), deutsche Theaterschauspielerin 
 Karl Lehfeld (1811–1891), deutscher Arzt und Sanitätsrat
 Otto Lehfeld (1827–1885), deutscher Theaterschauspieler